La Coppa UEFA 1983-1984 è stata la 13ª edizione dell'omonima competizione. Venne vinta dal , vincente ai rigori nella doppia finale contro l'.

Formula 
Sulla base del ranking UEFA 1982, i Paesi Bassi guadagnarono un 4º posto a discapito della Spagna, la Jugoslavia un 3º posto a discapito dell’Unione Sovietica, e la Danimarca un 2º posto a discapito della Polonia.

L’ennesima rinuncia politica albanese diede un posto in omaggio alla Cecoslovacchia.

Trentaduesimi di finale

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Andata

Ritorno

Classifica marcatori

Voci correlate 
 Coppa dei Campioni 1983-1984
 Coppa delle Coppe 1983-1984

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1983
Calcio nel 1984
Edizioni della Coppa UEFA